Museum für Religionsgeschichte steht für:

 Museum für Religionsgeschichte (St. Petersburg), Russland
 Museum für Religionsgeschichte (Lwiw), Ukraine  
 Museum für Religionsgeschichte (Hrodna), Weißrussland